Sophie Moniotte (née le  à Dijon en Bourgogne) est une patineuse artistique française de danse sur glace. Avec son partenaire Pascal Lavanchy, elle a été vice-championne du monde (à Chiba en 1994), vice-championne d'Europe (à Dortmund en 1995) et triple championne de France (1993, 1994 et 1995).

Biographie

Carrière sportive 
Sophie Moniotte, dijonnaise de naissance, déménage à Morzine pour s'y entraîner avec son partenaire Pascal Lavanchy.

Aux Jeux olympiques de 1998, ils arrivent onzièmes. Estimant mériter mieux, ils s'élèvent contre la place de la stratégie politique dans la danse sur glace.

Carrière politique 
Elle a été candidate sur une liste UDF qui rassembla près de 16 % des voix  au premier tour des élections municipales à Courbevoie en 2001.

Palmarès

Bibliographie 
 Sophie Moniotte (avec la collaboration de France Cavalié, préface de Guy Drut), Les Patins de la Colère, éd. Anne Carrière, Paris, 1999

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique française
Naissance en mai 1969
Naissance à Dijon
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998